Název Krupský potok má více vodních toků:

 Krupský potok (přítok Rokytky) – pravostranný přítok Rokytky v okrese Mladá Boleslav
 Krupský potok (přítok Břevnického potoka) – pravostranný přítok Břevnického potoka v okrese Havlíčkův Brod
 Krupský potok (přítok Lišanského potoka) – levostranný přítok Lišanského potoka v okrese Rakovník